La advocación de Cristo de las Batallas es una de las más extendidas por la geografía española en lo que se refiere al culto de Cristo Crucificado.

Santísimo Cristo de las Batallas que se venera en Ávila. Santísimo Cristo de las Batallas, Ávila.
Santísimo Cristo de las Batallas en Castellanos de Moriscos, Salamanca.
Santísimo Cristo de las Batallas venerado Cáceres, que cuenta con Cofradía propia desde 1951.
Sto. Cristo de las Batallas (también llamado de la Vera Cruz) que se venera en Macotera (Salamanca). 
Santísimo Cristo de las Batallas (o del Cid) que se venera en la Catedral Nueva de Salamanca, y cuyos milagros se encuentran glosados en las pinturas murales del muro norte de la catedral Vieja de la misma ciudad.
En Santiago de Alcántara, Cáceres, se celebran las ferias y fiestas en honor al Santísimo Cristo de las Batallas los primeros días de septiembre, siendo el día del patrón el 2 de ese mes.